Schneelochbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Schneelochbach (Rötzbach), linker Zufluss des Rötzbaches im Bezirk Leoben, Steiermark
 Schneelochbach (Saugrabenbach), linker Zufluss des Saugrabenbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark